В гонку US Open Series 2008 года входят 6 мужских и 4 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошло одно изменение: из-за финансовых проблем было приостановлено проведение женского турнира в Карлсбаде. В сравнении с прошлым годом женская часть серии стартовала на неделю позже — 14 июля.

Система начисления призовых очков в 2008 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США.

Расписание

Результаты серии 

Окончательные результаты.

Мужчины

Примечания 
  Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Международная/Международная золотая серии АТР) или 1/8 финала и выше (АТР Masters)
  При равенстве очков Надаль занял более высокое место за счёт личной победы над Марреем в Canada Masters

Женщины

Примечания 
 Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA 2-я категория) или 1/8 финала и выше (WTA 1-я категория)

Результаты финальных кругов турниров серии 2008 года

1 неделя

ATP — Теннисный чемпионат Индианаполиса

WTA — Bank of the West Classic

2 неделя

ATP — Rogers Masters

WTA — East West Bank Classic

3 неделя

ATP — Western & Southern Financial Group Masters

WTA — Rogers Cup

4 неделя

ATP — Countrywide Classic

5 неделя

ATP — Legg Mason Tennis Classic

6 неделя

ATP — Pilot Pen Tennis

WTA — Pilot Pen Tennis

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Индианаполиса 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
  Официальный сайт Rogers Masters 
 Официальный сайт East West Bank Classic 
  Официальный сайт Western & Southern Financial Group Masters 
  Официальный сайт Rogers Cup 
 Официальный сайт Countrywide Classic 
  Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic 
  Официальный сайт Pilot Pen Tennis 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2008